Бельри́в-сюр-Алье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Эскюроль. Округ коммуны — Виши.

Код INSEE коммуны — 03023.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 8579 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 4890 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 3361 были экономически активными, 1529 — неактивными (показатель активности — 68,7 %, в 1999 году было 67,1 %). Из 3361 активных работали 2926 человек (1525 мужчин и 1401 женщина), безработных было 435 (190 человек и 245 женщин). Среди 1529 неактивных 374 человека были учениками или студентами, 613 — пенсионерами, 542 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Бост
 Мост Бельрив
 Круглая площадь Буссанж (2002)
 Круглая площадь Республики. Открыта 14 июля 2007 года. С 2010 года есть велосипедная дорожка.
 Гейзер. Сернисто-щелочная вода, 30 °C, высота — 0,50 — 1 м

Города-побратимы 
  Хадамар (Германия)
  Импрунета (Италия)

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье